Die Football League Two 2015/16 war die zwölfte Spielzeit der englischen Football League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der Football League Championship und der Football League One sowie gleichzeitig die 24. Saison der dritthöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 8. August 2015. Der letzte Spieltag war der 7. Mai 2016. Die drei bestplatzierten Vereine, Northampton Town, Oxford United und die Bristol Rovers, stiegen direkt in die EFL League One auf, die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Siebtplatzierte AFC Wimbledon. Absteigen mussten Dagenham & Redbridge und York City.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele 
1 nach Verlängerung

Torschützen

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Football League (englisch)
 Abschlusstabelle und Spieltage auf kicker.de
 Abschlusstabelle auf rsssf.com

Fußballsaison 2015/16
2015 16